Dubenec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dubenec (okres Příbram)
 Dubenec (okres Trutnov)